Серио:

Фамилия 
 Серио, Патрик (род. 1949) — швейцарский лингвист.

Составная фамилия 
 Макконнелл-Серио, Сьюзи (род. 1966) — американская баскетболистка и тренер.

Топонимы 
 Серио — река в Ломбардии.
 Фьорано-аль-Серио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.